Чемпионат Беларуси по русским шашкам среди мужчин 2005 года прошёл 21-29 мая в Минске. Средний рейтинг: 2202. Категория: XI. Нормы: мг — 15, мм — 11, мс −10
Главный судья — В.Ворошило (нк). Главный секретарь — Ю.Липницкий (арбитр ФМЖД)

Третье место занял экс-чемпион мира Андрей Валюк, второе — Аркадий Плакхин. Чемпион Беларуси — Евгений Кондраченко.

Спортивные соревнования в Минске
2005 год в шашках

Май 2005 года
Спорт в Белоруссии в 2005 году